Laoag (Ilocos Norte), de hoofdstad van de Filipijnse provincie Ilocos Norte;
 Laoag (rivier), een rivier in de Filipijnse provincie Ilocos Norte.